

События 
 Консулы Марк Юний Максим и Веттий Аквилин.
 На восточные провинции напали персы. В Африке подняли восстание киренцы во главе с Юлианом. Диоклетиан делает августом Максимиана, который получает Африку и Италию.
 Ок.286 — Мученичество св. Криспина и св. Криспиниана в Суессионе (Галлия) по приказу Максимиана.
 Мученичество св. Маврикия и Фиванского легиона по приказу Максимиана.
 Взошёл на престол Трдат III Великий — армянский царь, при котором в 301 г. (традиционная дата) христианство было провозглашено в Армении государственной религией.
 Посольство Кангюя в Китае.

См. также